

Codici 
 KGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kungum (Papua Nuova Guinea)
 KGM – codice vettore ICAO di Manas Air
 kgm – codice ISO 639-3 della lingua karipúna

Sigle
Kunstgewerbemuseum – Berlino

Altro 
 kg·m – simbolo del chilogrammetro